Суперкубок Лівану з футболу 1999  — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 19 вересня 1999 року між чемпіоном і володарем кубка Лівану клубом Аль-Ансар та фіналістом кубка Лівану клубом Хоменмен.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf

1999
Ліван
Вересень 1999
1999 у ліванському спорті